Natte est un nom vernaculaire ambigu  en français. Les nattes, notamment le petit natte et le grand natte, sont des espèces d'arbres de la famille des Sapotaceae, de bois rouge-brun très recherchés par les ébénistes. Ils sont également appelés nattier, barbottier ou Makak en créole mauricien. Ce terme dérive du malgache nato. Les deux espèces d'arbres se distinguent par leur taille et produisent toutes deux du latex. Lorsque les arbres sont jeunes, les feuilles des nattes sont rosées. Ils poussent dans des zones arrosées des Mascareignes, on les trouve par exemple dans le sud-est de La Réunion.

Notes 

Flore (nom vernaculaire)
Sapotaceae
Nom de plante ambigu